Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen fand am 26. August 2004 im Vouliagmeni Olympic Centre statt.

Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen im Mittelmeer. Nach dem Schwimmen folgte der Wechsel auf das Rad, mit dem 40 Kilometer zurückgelegt werden mussten. Zum Abschluss mussten die Athleten einen 10-km-Lauf.

Ergebnisse 

 Es gab keine Startnummer 13
 Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.

Weblinks 
 Ergebnisse

Manner